III. Balduin néven az alábbi személyek egyikét keresheted:

 III. Balduin flamand gróf (kb. 936/940 - 962) 
 III. Balduin hainaut-i gróf (1058 - 1120)
 III. Balduin jeruzsálemi király (1130 - 1162)